Di seguito una lista di asteroidi dal numero 344001 al 345000 con data di scoperta e scopritore.

344001-344100 

|-
|344001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344003 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|344004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344016 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|344017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344024 - ||  ||  || CSS
|-
|344025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344027 - ||  ||  || NEAT
|-
|344028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344029 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344035 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344036 - ||  ||  || NEAT
|-
|344037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344040 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|344041 - ||  ||  || NEAT
|-
|344042 - ||  ||  || Lulin
|-
|344043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344047 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344048 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344049 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344050 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344051 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344052 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344053 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344054 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344055 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|344056 - ||  ||  || San Pedro Martir
|-
|344057 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|344058 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|344059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344060 - ||  ||  || Pravec, P.
|-
|344061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344065 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|344066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344074 - ||  ||  || NEAT
|-
|344075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344078 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|344079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344087 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|344088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344093 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344096 - ||  ||  || CSS
|-
|344097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344100 - ||  ||  || LINEAR
|}

344101-344200 

|-
|344101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344107 - ||  ||  || CSS
|-
|344108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344110 - ||  ||  || CSS
|-
|344111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344112 - ||  ||  || CSS
|-
|344113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344115 - ||  ||  || Eskridge
|-
|344116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344138 - ||  ||  || NEAT
|-
|344139 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344146 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344149 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|344150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344176 - ||  ||  || NEAT
|-
|344177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344179 - ||  ||  || Eskridge
|-
|344180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344183 - ||  ||  || NEAT
|-
|344184 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344187 - ||  ||  || SKADS
|-
|344188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344190 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344191 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|344192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344193 - ||  ||  || NEAT
|-
|344194 - ||  ||  || NEAT
|-
|344195 - ||  ||  || NEAT
|-
|344196 - ||  ||  || NEAT
|-
|344197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344198 - ||  ||  || NEAT
|-
|344199 - ||  ||  || NEAT
|-
|344200 - ||  ||  || LINEAR
|}

344201-344300 

|-
|344201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344204 - ||  ||  || NEAT
|-
|344205 - ||  ||  || NEAT
|-
|344206 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344209 - ||  ||  || NEAT
|-
|344210 - ||  ||  || NEAT
|-
|344211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344213 - ||  ||  || NEAT
|-
|344214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344215 - ||  ||  || NEAT
|-
|344216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344220 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344221 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344228 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344229 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|344230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344257 - ||  ||  || NEAT
|-
|344258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344266 - ||  ||  || NEAT
|-
|344267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344268 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344269 - ||  ||  || NEAT
|-
|344270 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344272 - ||  ||  || Needville
|-
|344273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344276 - ||  ||  || NEAT
|-
|344277 - ||  ||  || NEAT
|-
|344278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344283 - ||  ||  || NEAT
|-
|344284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344287 - ||  ||  || NEAT
|-
|344288 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344289 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344290 - ||  ||  || NEAT
|-
|344291 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|344292 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|344293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344296 - ||  ||  || NEAT
|-
|344297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

344301-344400 

|-
|344301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344306 - ||  ||  || NEAT
|-
|344307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344313 - ||  ||  || NEAT
|-
|344314 - ||  ||  || NEAT
|-
|344315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344316 - ||  ||  || NEAT
|-
|344317 - ||  ||  || NEAT
|-
|344318 - ||  ||  || NEAT
|-
|344319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344339 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344340 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344348 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344350 - ||  ||  || NEAT
|-
|344351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344366 - ||  ||  || NEAT
|-
|344367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344376 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|344377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344388 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344400 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|}

344401-344500 

|-
|344401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344402 - ||  ||  || NEAT
|-
|344403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344409 - ||  ||  || NEAT
|-
|344410 - ||  ||  || NEAT
|-
|344411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344413 Campodeifiori||  ||  || Schiaparelli - Bellini
|-
|344414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344415 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344425 - ||  ||  || NEAT
|-
|344426 - ||  ||  || NEAT
|-
|344427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344428 - ||  ||  || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
|344429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344430 - ||  ||  || NEAT
|-
|344431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344432 - ||  ||  || NEAT
|-
|344433 - ||  ||  || NEAT
|-
|344434 - ||  ||  || NEAT
|-
|344435 - ||  ||  || NEAT
|-
|344436 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|344437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344440 - ||  ||  || NEAT
|-
|344441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344443 - ||  ||  || NEAT
|-
|344444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344450 - ||  ||  || NEAT
|-
|344451 - ||  ||  || NEAT
|-
|344452 - ||  ||  || NEAT
|-
|344453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344455 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|344456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344457 - ||  ||  || NEAT
|-
|344458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344461 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344462 - ||  ||  || NEAT
|-
|344463 - ||  ||  || NEAT
|-
|344464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344466 - ||  ||  || NEAT
|-
|344467 - ||  ||  || NEAT
|-
|344468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344470 - ||  ||  || NEAT
|-
|344471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344472 - ||  ||  || NEAT
|-
|344473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344475 - ||  ||  || NEAT
|-
|344476 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|344477 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|344478 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|344479 - ||  ||  || NEAT
|-
|344480 - ||  ||  || NEAT
|-
|344481 - ||  ||  || NEAT
|-
|344482 - ||  ||  || NEAT
|-
|344483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344486 - ||  ||  || NEAT
|-
|344487 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|344488 - ||  ||  || NEAT
|-
|344489 - ||  ||  || NEAT
|-
|344490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344491 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|344492 - ||  ||  || NEAT
|-
|344493 - ||  ||  || NEAT
|-
|344494 - ||  ||  || NEAT
|-
|344495 - ||  ||  || NEAT
|-
|344496 - ||  ||  || NEAT
|-
|344497 - ||  ||  || NEAT
|-
|344498 - ||  ||  || NEAT
|-
|344499 - ||  ||  || NEAT
|-
|344500 - ||  ||  || NEAT
|}

344501-344600 

|-
|344501 - ||  ||  || NEAT
|-
|344502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344503 - ||  ||  || Charleston
|-
|344504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344507 - ||  ||  || NEAT
|-
|344508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344512 - ||  ||  || NEAT
|-
|344513 - ||  ||  || NEAT
|-
|344514 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344515 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|344516 - ||  ||  || NEAT
|-
|344517 - ||  ||  || NEAT
|-
|344518 - ||  ||  || NEAT
|-
|344519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344520 - ||  ||  || NEAT
|-
|344521 - ||  ||  || NEAT
|-
|344522 - ||  ||  || NEAT
|-
|344523 - ||  ||  || NEAT
|-
|344524 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344525 - ||  ||  || NEAT
|-
|344526 - ||  ||  || NEAT
|-
|344527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344528 - ||  ||  || NEAT
|-
|344529 - ||  ||  || NEAT
|-
|344530 - ||  ||  || NEAT
|-
|344531 - ||  ||  || NEAT
|-
|344532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344533 - ||  ||  || NEAT
|-
|344534 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344535 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344536 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344537 - ||  ||  || NEAT
|-
|344538 - ||  ||  || NEAT
|-
|344539 - ||  ||  || NEAT
|-
|344540 - ||  ||  || NEAT
|-
|344541 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344542 - ||  ||  || NEAT
|-
|344543 - ||  ||  || NEAT
|-
|344544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344551 - ||  ||  || NEAT
|-
|344552 - ||  ||  || NEAT
|-
|344553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344554 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|344555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344556 - ||  ||  || NEAT
|-
|344557 - ||  ||  || NEAT
|-
|344558 - ||  ||  || NEAT
|-
|344559 - ||  ||  || NEAT
|-
|344560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344563 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|344564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344569 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344570 - ||  ||  || NEAT
|-
|344571 - ||  ||  || NEAT
|-
|344572 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|344573 - ||  ||  || Zoltowski, F. B.
|-
|344574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344581 Albisetti ||  ||  || Sormano
|-
|344582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344583 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344584 - ||  ||  || NEAT
|-
|344585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344587 - ||  ||  || NEAT
|-
|344588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344590 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344591 - ||  ||  || NEAT
|-
|344592 - ||  ||  || NEAT
|-
|344593 - ||  ||  || NEAT
|-
|344594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344595 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|344596 - ||  ||  || NEAT
|-
|344597 - ||  ||  || NEAT
|-
|344598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344599 - ||  ||  || NEAT
|-
|344600 - ||  ||  || NEAT
|}

344601-344700 

|-
|344601 - ||  ||  || NEAT
|-
|344602 - ||  ||  || NEAT
|-
|344603 - ||  ||  || NEAT
|-
|344604 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344605 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344606 - ||  ||  || NEAT
|-
|344607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344610 - ||  ||  || NEAT
|-
|344611 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344612 - ||  ||  || NEAT
|-
|344613 - ||  ||  || NEAT
|-
|344614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344619 - ||  ||  || NEAT
|-
|344620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344622 - ||  ||  || NEAT
|-
|344623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344630 - ||  ||  || NEAT
|-
|344631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344632 - ||  ||  || NEAT
|-
|344633 - ||  ||  || NEAT
|-
|344634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344635 - ||  ||  || NEAT
|-
|344636 - ||  ||  || NEAT
|-
|344637 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344638 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344639 - ||  ||  || NEAT
|-
|344640 - ||  ||  || NEAT
|-
|344641 Szeleczky ||  ||  || Piszkesteto
|-
|344642 - ||  ||  || NEAT
|-
|344643 - ||  ||  || NEAT
|-
|344644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344645 - ||  ||  || NEAT
|-
|344646 - ||  ||  || NEAT
|-
|344647 - ||  ||  || Klet
|-
|344648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344649 - ||  ||  || NEAT
|-
|344650 - ||  ||  || NEAT
|-
|344651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344652 - ||  ||  || NEAT
|-
|344653 - ||  ||  || NEAT
|-
|344654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344655 - ||  ||  || NEAT
|-
|344656 - ||  ||  || NEAT
|-
|344657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344658 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344659 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344660 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344663 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344664 - ||  ||  || NEAT
|-
|344665 - ||  ||  || NEAT
|-
|344666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344667 - ||  ||  || NEAT
|-
|344668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344671 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344672 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344673 - ||  ||  || NEAT
|-
|344674 - ||  ||  || NEAT
|-
|344675 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344677 - ||  ||  || NEAT
|-
|344678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344680 - ||  ||  || NEAT
|-
|344681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344682 - ||  ||  || NEAT
|-
|344683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344684 - ||  ||  || NEAT
|-
|344685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344688 - ||  ||  || NEAT
|-
|344689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344690 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|344691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344692 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344695 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344696 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344697 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344698 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344699 - ||  ||  || NEAT
|-
|344700 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|}

344701-344800 

|-
|344701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344707 - ||  ||  || NEAT
|-
|344708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344715 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|344716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344717 - ||  ||  || NEAT
|-
|344718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344720 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344721 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344722 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344723 - ||  ||  || NEAT
|-
|344724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344730 - ||  ||  || NEAT
|-
|344731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344733 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344734 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344736 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344748 - ||  ||  || NEAT
|-
|344749 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|344750 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344752 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344753 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|344754 - ||  ||  || NEAT
|-
|344755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344756 - ||  ||  || NEAT
|-
|344757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344760 - ||  ||  || NEAT
|-
|344761 - ||  ||  || NEAT
|-
|344762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344767 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344768 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344769 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344771 - ||  ||  || NEAT
|-
|344772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344776 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344777 - ||  ||  || CSS
|-
|344778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344784 - ||  ||  || NEAT
|-
|344785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344797 - ||  ||  || CSS
|-
|344798 - ||  ||  || CSS
|-
|344799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

344801-344900 

|-
|344801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344806 - ||  ||  || NEAT
|-
|344807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344812 - ||  ||  || Cerro Paranal
|-
|344813 - ||  ||  || NEAT
|-
|344814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344815 - ||  ||  || NEAT
|-
|344816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344819 - ||  ||  || NEAT
|-
|344820 - ||  ||  || NEAT
|-
|344821 - ||  ||  || NEAT
|-
|344822 - ||  ||  || NEAT
|-
|344823 - ||  ||  || NEAT
|-
|344824 - ||  ||  || NEAT
|-
|344825 - ||  ||  || CSS
|-
|344826 - ||  ||  || NEAT
|-
|344827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344830 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|344831 - ||  ||  || CSS
|-
|344832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344840 - ||  ||  || NEAT
|-
|344841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344843 - ||  ||  || NEAT
|-
|344844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344845 - ||  ||  || CSS
|-
|344846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344848 - ||  ||  || CSS
|-
|344849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344855 - ||  ||  || NEAT
|-
|344856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344861 - ||  ||  || CSS
|-
|344862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344866 - ||  ||  || CSS
|-
|344867 - ||  ||  || CSS
|-
|344868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344871 - ||  ||  || NEAT
|-
|344872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344874 - ||  ||  || NEAT
|-
|344875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344876 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|344877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344878 - ||  ||  || NEAT
|-
|344879 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344880 - ||  ||  || NEAT
|-
|344881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344883 - ||  ||  || NEAT
|-
|344884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344889 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|344890 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|344891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344899 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344900 - ||  ||  || LINEAR
|}

344901-345000 

|-
|344901 - ||  ||  || NEAT
|-
|344902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344918 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|344919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344921 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344923 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|344924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344930 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344940 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344943 - ||  ||  || NEAT
|-
|344944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344945 - ||  ||  || CSS
|-
|344946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344949 - ||  ||  || CSS
|-
|344950 - ||  ||  || CSS
|-
|344951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344952 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|344953 - ||  ||  || CSS
|-
|344954 - ||  ||  || CSS
|-
|344955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344957 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|344958 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344959 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344961 - ||  ||  || NEAT
|-
|344962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344967 - ||  ||  || CSS
|-
|344968 - ||  ||  || CSS
|-
|344969 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|344970 - ||  ||  || CINEOS
|-
|344971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344973 - ||  ||  || CSS
|-
|344974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|344984 - ||  ||  || CSS
|-
|344985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|344987 - ||  ||  || CSS
|-
|344988 - ||  ||  || CSS
|-
|344989 - ||  ||  || CSS
|-
|344990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344991 - ||  ||  || CSS
|-
|344992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344994 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|344995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|344996 - ||  ||  || CSS
|-
|344997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|344998 - ||  ||  || CSS
|-
|344999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|345000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0344001